Il singolare del torneo di tennis Nottingham Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jonas Björkman che ha battuto in finale Byron Black 6-3, 6-2.

Teste di serie

  Marcelo Ríos (primo turno)
  Jonas Björkman (campione)
  Félix Mantilla (primo turno)
  Cédric Pioline (secondo turno)

 Todd Woodbridge (primo turno)
 Brett Steven (quarti)
 Byron Black (finale)
 Hicham Arazi (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nottingham Open 1998
ATP Tour 1998